Футбольная лига ОАЭ 2001/2002 () — 
28-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2001/02 на сайте goalzz.com 

2001/2002
ОАЭ
ОАЭ
2001 год в ОАЭ
2002 год в ОАЭ
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002